Sproß ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Sproß (* 1997), deutscher Handballspieler
 Franz Sproß (1899–1964), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Joachim Sproß (* 1966), deutscher Handballspieler und -trainer